Willem Witteveen peut faire référence à :
  (1815-1884), homme politique et ministre néerlandais ;
  (1891-1979), urbaniste néerlandais ;
  (1952-2014), homme politique néerlandais.

Sources